Die Eudikotyledonen sind eine Gruppe von Bedecktsamigen Pflanzen, die einen Großteil der Zweikeimblättrigen (= Dikotyledonen) umfasst. Nach der Systematik der Angiosperm Phylogeny Group sind sie kein eigenes Taxon und entsprechen vom Umfang her im Wesentlichen der früheren Klasse Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige.

Merkmale 
Die Eudikotyledonen besitzen wie die basalen Ordnungen der Bedecktsamer zwei Keimblätter. Bei ihnen fehlen allerdings deren ätherische Öle in Idioblasten. Die Organe der Blüte stehen in Wirteln. Die Pollenkörner besitzen drei Keimfurchen (sind tricolpat) oder sind davon abgeleitete Formen.

Systematik 
Die Eudikotyledonen umfassen einen Großteil der bedecktsamigen Pflanzen. Ihre Schwestergruppe sind die Ceratophyllales.

Sie selbst gliedern sich in zwei große Gruppen, die Rosiden und Asteriden, an deren Basis sich einige Ordnungen befinden. Innerhalb der Eudikotyledonen sind dies:

 Hahnenfußartige (Ranunculales)
 Silberbaumartige (Proteales)
 Trochodendrales
 Buchsbaumartige (Buxales)

Die übrigen Eudikotyledonen werden häufig in den sogenannten Kerneudikotyledonen zusammengefasst, so etwa in APG III von 2009, nicht mehr aber von APG IV 2016, weshalb sie hier nicht mehr als Gruppe geführt werden. Die Kerneudikotyledonen zeichnen sich weitgehend durch fünfzählige Blütenhüllen aus, während die vorhergehenden Ordnungen hier recht variabel sind. Sie haben tricolporate Pollenkörner und enthalten Ellagsäure.

Die weiteren Gruppen der Eudikotyledonen sind:
 Gunnerales
 Rosenapfelartige (Dilleniales)

Superrosiden 
 Steinbrechartige (Saxifragales)
 Rosiden

Superasteriden 
 Berberidopsidales
 Sandelholzartige (Santalales)
 Nelkenartige (Caryophyllales)
 Asteriden

Das Kladogramm der Eudikotyledonen sieht folgendermaßen aus:

Einzelnachweise 
 

Bedecktsamer